Instituto Americano de Concreto — em inglês: American Concrete Institute
Conselho Internacional de Aeroportos — em inglês: Airports Council International
Aircalin — companhia aérea da Nova Caledónia cujo código ICAO é ACI
Acireale — comuna da Sicília, Itália, também conhecida localmente por Aci

Desambiguações de siglas